Alberto Forni – storico italiano
 Alberto Forni – scrittore e autore televisivo italiano